

Красноярка — село, Кизилжарський район, Північноказахстанська область

Красноярка — село, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Красноярка — село, Зирянський район, Томська область
 Красноярка — присілок, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Красноярка — присілок, Мішкинський район, Курганська область
 Красноярка — селище, Новичихинський район, Алтайський край
 Красноярка — село, Сєверний район, Оренбурзька область
 Красноярка — селище, Сєровський міський округ, Свердловська область
 Красноярка — село, Топчихинський район, Алтайський край
 Красноярка — село, Усть-Пристанський район, Алтайський край

Красноярка — село, Миколаївська область, Братський район
 Красноярка — село, Харківська область, Сахновщинський район